Gianluigi Porelli (1930-2009) – dirigente sportivo italiano
 Gianluigi Porelli Euroleague Executive of the Year – premio conferito dalla Euroleague Basketball al miglior dirigente della stagione
 Giuseppe Porelli, nato Porcelli (1897-1982) – attore italiano